Igreja Reformada Neerlandesa - denominação fundada nos Países Baixos em 1571
Igreja Reformada Neerlandesa (NGK) - denominação fundada por migrantes holandeses na África do Sul em 1652
Igreja Reformada Holandesa da África (NHKA) - denominação fundada por dissidentes da Igreja Reformada Neerlandesa (NGK), em 1842
Igreja Reformada Holandesa na África (NGKA) - denominação formada em 1963, na África do Sul 
Igreja Cristã Reformada no Sri Lanka - denominação formada em 1642, por imigrantes holandeses, no Sri Lanka, cujo nome era Igreja Reformada Holandesa no Sri Lanka até 2008

Desambiguação